Модератор () переводится с английского как замедлитель, регулятор, посредник или арбитр.

В социуме 
 Модератор дискуссии или конференции — человек, который контролирует ход дискуссии, дебатов; специалист, организующий профессиональное общение во время международных встреч, научных конференций, бизнес-конференций, панельных дискуссий.
 Модератор (социология) — лицо, проводящее социологическое исследование; ведущий фокус-групп.

В интернете 
 Модератор — пользователь веб-форумов, чатов или эхоконференций с особыми полномочиями, отвечающий за соблюдение участниками установленных правил и норм поведения.
 Гейммодератор, другое название гейммастеров.
 Модератор группы новостей — лицо, которое утверждает статью перед публикацией.
 «Google Модератор» — одна из дополнительных служб Google Apps, с помощью которой пользователи могут голосовать за наиболее важные темы, выстраивая их в порядке значимости.

В религии 
 В протестантизме:
 Модератор Генеральной ассамблеи — в некоторых пресвитерианских и реформатских церквях председатель высшей судебной инстанции (например, в Церкви Шотландии).
 Модератор церкви — в некоторых пресвитерианских и реформатских церквях старшее должностное лицо (Объединённая церковь Австралии, Объединённая церковь Канады, Пресвитерианская церковь Ирландии), председательствующий епископ (Церкви Северной и Южной Индии).
 В католической церкви:
 Модератор курии — должностное лицо в руководстве епархии, генеральный викарий.
 Священник-модератор — в соответствии с решением II Ватиканского собора глава группы священников, совместно осуществляющих пастырское попечение одного или нескольких приходов.

Техника 
 Модератор — устройство для торможения жидкости, газа:
 Модератор (часть паровой машины) — устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
 Модератор (часть противооткатного устройства) — устройство для диссипации кинетической энергии жидкости в противооткатном устройстве в артиллерии.
 Замедлитель (модератор) нейтронов — вещество, которое уменьшает скорость свободных нейтронов, например, в ядерных реакторах на тепловых нейтронах.
 Модератор тяги — приспособление для ослабления силы сопротивления и толчков, возникающих как при сдвиге прицепного орудия (или повозки) с места, так и во время рабочего хода их.

Другие значения 
 Модератор — в статистике и регрессионном анализе качественная или количественная переменная, которая влияет на отношения между зависимыми и независимыми переменными.
 Модератор муниципальный, в городах Новой Англии — выборное должностное лицо, которое председательствует в городском собрании, и в некоторых случаях, в других муниципальных собраниях.
 Модератор (музыка) — приспособление для смягчения звука в музыкальных инструментах.
 Одна из фракций в  (известна как «война в округе Шелби»), волне насилия в Восточном Техасе (1839—1844) на почве беззакония и бесконтрольности этой спорной области, где на тот момент не работали юрисдикции США и Мексики.